MK steht als Abkürzung für:

 Magirus-Deutz MK-Reihe, eine Lkw-Baureihe von Magirus-Deutz
 Malawi-Kwacha, die Währung Malawis
 Marianische Kongregation, eine kirchliche Vereinigung
 Mario Kart, eine Rennspiel-Serie
 Martino-Katharineum Braunschweig, ein Gymnasium 
 Maschinenkanone, eine großkalibrige automatische Feuerwaffe
 Member of Knesset, eine Person, die der Knesset angehört
 Menachinon, ein fettlösliches Vitamin
 die jungsteinzeitliche Michelsberger Kultur
 Mordkommission, eine polizeiliche Organisationseinheit der Kriminalpolizei
 Morsekegel, eine genormte Form eines Werkzeugkegels
 Mortal Kombat, Computerspieleserie und Verfilmungen
 Münchener Kommentar, Bezeichnung mehrerer Gesetzeskommentare
 Niedersächsisches Kultusministerium
 postcode area Milton Keynes (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Umkhonto we Sizwe, der ehemalige militärische Flügel des African National Congress (ANC)

Geografie:
 Milton Keynes, eine englische Stadt
 Mongkok, auch Mong Kok, ein Stadtteil auf der Halbinsel Kowloon in Hongkong
 Nordmazedonien, nach ISO 3166-1

Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Mallakastra (auslaufend)
 Deutschland: Märkischer Kreis
 Großbritannien: Manchester
 Montenegro: Mojkovac

Luftfahrt:
 Air Mauritius, nationale Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Jamaika nach dem ICAO-Code

Personen:
 MK (DJ) (eigentlich Marc Kinchen; * 1974), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 MK Lewis (eigentlich Maurice Kowaleski; * 1942?), US-amerikanischer Schauspiellehrer

Unternehmen:
 Michael Kors, Marke von Modeaccessoires
 MK Sportscars, britischer Kit-Car-Hersteller
 Moskowski Komsomolez, russische Tageszeitung

Mk steht für:
 Mark (1871), Währung des Deutschen Kaiserreiches
 Mark als englische Typenbezeichnung in Produktnamen, siehe Mark (Produktbezeichnung), daneben auch MK
 Evangelium nach Markus, ein Buch des Neuen Testaments
 Mischkristall, ein Kristall(it) aus mindestens zwei verschiedenen chemischen Elementen
 KStV Markomannia Münster (Mk!)

mk steht für:
 .mk, die Top-Level-Domain von Nordmazedonien
 die mazedonische Sprache (nach ISO 639-1)

Siehe auch:

Abkürzung